Pojem pusa má více významů.

 ústa – část obličeje
 jiný výraz pro polibek
 Pusa (skupina) – česká hudební skupina
 Pusa (rod) – rod čeledi tuleňovití
 expresivní výraz pro sexuálně přitažlivou ženu
 PUSA Inc. – vydavatelství kapely The Presidents of the United States of America

Externí odkazy